Szabolcs – nome proprio di persona ungherese 
 Szabolcs – comune dell'Ungheria
 Comitato di Szabolcs – antico comitato dell'Ungheria